L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis du Bronx se déroule du 19 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA International. Magda Linette remporte le tournoi en simple, Darija Jurak et María José Martínez Sánchez celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Danielle Collins, de l'Allemande Anna-Lena Friedsam, de la Britannique Johanna Konta, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Grecque María Sákkari, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Chinoise Zheng Saisai et de l'Australienne Ajla Tomljanović. Elles sont respectivement remplacées par Veronika Kudermetova, Wang Yafan, Karolína Muchová, Margarita Gasparyan, Kateryna Kozlova, Alison Van Uytvanck, Laura Siegemund, Anna Blinkova et Viktorija Golubic.

Lauréates 
En simple, la Polonaise et qualifiée Magda Linette remporte son deuxième titre en battant l'Italienne Camila Giorgi.

En double, Darija Jurak et María José Martínez Sánchez remporte leur premier titre en collaboration en battant Margarita Gasparyan et Monica Niculescu. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Bronx
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Bronx
Tennis en août 2019
Sport aux États-Unis en août 2019